Studentenbrunnen steht für:

 Studentenbrunnen, denkmalgeschützter Brunnen in der Innenstadt von Bonn, Nordrhein-Westfalen 
 Studentenbrunnen (Maulbronn), Quelle des Tobelbachs in der Gemarkung der Kleinstadt Maulbronn, Enzkreis, Baden-Württemberg